Писистрат:

 Писистрат (ок. 602 до н. э.—527) — афинский тиран в 560—527 до н. э.
 Писистрат — персонаж древнегреческой мифологии, герой «Одиссеи».